Joaquim Rifé i Climent, futbolista català.
 Llorenç Rifé i Climent, futbolista català.